Oberwinkel steht für
 Oberwinkel (Waldenburg), Ortsteil von Waldenburg (Sachsen)
 Oberwinkel (Eifel), Ortsteil von Winkel (Eifel)
 Oberwinkel (St. Ulrich), Ortsteil von St. Ulrich in Gröden, Südtirol
 Oberwinkel (Wüstung), Ortswüstung auf dem Gebiet von Ebersbrunn, Geiselwind, Bayern

 
Siehe auch:
 Oberwinkl